Лозанна () — місто в Швейцарії.
 Лозанна — футбольний клуб з м. Лозанна.
 Лозанна — хокейний клуб з м. Лозанна.